Next Level (álbum) — de Ayumi Hamasaki
Next Level Touring — turnê do grupo Metallica
Next Level (canção) — do girl group sul-coreano Aespa

Desambiguação